Нильс Однер:
 Однер, Нильс Йохан Теодор (1879—1928) — шведский исследователь Арктики, зоолог, специалист по трематодам и десятиногим ракам.
 Однер, Нильс Ялмар (1884—1973) — шведский зоолог, специалист по моллюскам.